Чинк:
 Чинк — рассказ о щенке, написанный канадским писателем и учёным-натуралистом Эрнестом Сетон-Томпсоном и его экранизация  1992 года.
 Чинки или чинк — региональный термин Средней Азии, обозначающий обрывистые труднодоступные уступы (обрывы)
 Чинк (прозвище) — оскорбительное прозвище китайца в английском языке.